Campeón de Campeones ist die Bezeichnung für den mexikanischen Supercup im Fußball. Von 1942 bis 1995 wurde der Wettbewerb zwischen dem jeweiligen Meister und Pokalsieger derselben Saison ausgetragen. Für die Spielzeiten 2002/03 bis 2005/06 wurde der Wettbewerb unter dem gleichen Namen reaktiviert und zwischen dem Meister der Apertura und Clausura ausgetragen.

Siegertabelle

Nach Jahr

Nach Verein

Anmerkungen

Weblinks 
Die Mannschaftsaufstellungen in den Supercupfinals bei RSSSF.com

Fußballwettbewerb in Mexiko